Câmpeanu (Cîmpeanu), și Câmpianu (Cîmpianu):
 Cătălin Cîmpeanu (n. 1985), atlet român
 Costel Câmpeanu (n. 1965), fotbalist român
 Ioan Mezei Câmpeanu (1841-1919), jurist român
 Iuliu Mezei Câmpeanu (1881-1943), avocat și membru al Marelui Sfat Național Român
 Mariana Câmpeanu (n. 1948), statisticiană și politiciană liberală română
 Petru M. Câmpeanu (1809-1893), filolog și  traducător român
 Radu Câmpeanu (1922-2016), politician român
 Remus Câmpeanu (n. 1960), istoric român
 Remus Câmpeanu (1938-2021), fotbalist român
 Septimiu Câmpeanu (n. 1957), fotbalist român
 Sorin Cîmpeanu (n. 1968), politician român

Câmpean 
Câmpean (Cîmpean), și Câmpian (Cîmpian):
 Norica Câmpean (n. 1972), atletă română
 Teodor Câmpean (n. 1952), politician român

Vezi și 
 Câmpeni (dezambiguizare)
 Câmpu (dezambiguizare)
 Câmp (dezambiguizare)

Nume de familie românești